Tacna hace referencia a varios artículos:

Lugares en Perú
Tacna, capital del Departamento de Tacna;
Provincia de TacnaAvenida Tacna, ubicada en menor parte del distrito del Rímac y en mayor parte en el distrito de Lima en la provincia de Lima, departamento de Lima;
Prolongación Tacna, de la avenida Tacna en el distrito del Rímac, provincia de Lima, departamento de Lima;

Lugares en ChileProvincia de Tacna (Chile), antigua división territorial;Departamento de Tacna (Chile), subdivisión territorial de la antigua provincia de Tacna;

Lugares en EE. UU.
 Tacna (Arizona)''', lugar designado por el censo, en el Condado de Yuma (Arizona);